Jula (ur. 1991) – polska piosenkarka i autorka tekstów
 Jula – szwedzka sieć sklepów
 Jula (Diula) – grupa etniczna